Охайон — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Охайон, Йогев (род. 1987) — израильский баскетболист.
 Охайон, Шимон (род. 1945) — израильский учёный и политик.